Martina Navrátilová e Pam Shriver erano le detentrici del titolo, ma solo la Navrátilová ha partecipato in coppia con Candy Reynolds.

La Navrátilová e la Reynolds che hanno battuto in finale 6–2, 6–3 Andrea Jaeger e Paula Smith.

Teste di serie

 Martina Navrátilová /  Candy Reynolds (campionesse)
 Claudia Kohde Kilsch /  Eva Pfaff (secondo turno)
 Leslie Allen /  Rosemary Casals (secondo turno)
 Andrea Jaeger /  Paula Smith (finale)

 Kathleen Horvath /  Yvonne Vermaak (secondo turno) 
 Hana Mandlíková /  Virginia Ruzici (semifinali) 
 Mima Jaušovec /  Helena Suková (primo turno) 
 Patrícia Medrado /  Cláudia Monteiro (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Family Circle Cup 1983